Desa Sindangkempeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangkempeng (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 108,50), Jawa Barat, 
 Desa Sindangkempeng (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 108,56), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar